Landau (Bad Arolsen), stadsdeel van Bad Arolsen in de Duitse deelstaat Hessen
 Landau (Sankt Kathrein), kadastrale gemeente van de gemeente Sankt Kathrein am Hauenstein in de Oostenrijkse provincie Steiermark
 Landau an der Isar, gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Landau in der Pfalz, stadsdistrict in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen met de achternaam Landau 
 Edmund Landau, Duits wiskundige
 Juliet Landau, Amerikaans actrice en dochter van Martin Landau
 Lev Landau, Russisch natuurkundige
 Martin Landau, Amerikaans acteur
 Salo Landau, Joods-Nederlands schaker en holocaustslachtoffer
 Uzi Landau, Israëlisch politicus

Transport 
 Landauer (rijtuig), een open rijtuig vernoemd naar de stad Landau
 Landau (autotype), een in de Verenigde Staten gangbare benaming voor een carrosserievorm die lijkt op een cabriolet maar waarvan het dak niet open kan
 Ford Landau, een auto van Ford die in Brazilië geproduceerd werd van 1971 tot 1983
 Ford Landau (Australië), een auto van Ford die in Australië geproduceerd werd van 1973 tot 1976